Daltoniaceae är en familj av bladmossor. Daltoniaceae ingår i ordningen Hookeriales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Daltoniaceae 217 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor